SSTP steht für:

 S/STP, die Ausführung eines Twisted-Pair-Kabels (screened shielded twisted pair)
 Secure Socket Tunneling Protocol, ein Protokoll zum Aufbau eines Virtual Private Network

SSTP